James Reid peut désigner :
 James Reid (1839-1904), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 James Reid (1839-1915), homme politique canadien du Nouveau Brunswick
 James L. Reid (1844-1910), agriculteur et négociant américain
 James Reid, joueur britannique de football
 James Reid (1890-1938), joueur écossais de footballe
 James Reid (1890-1975), juge et homme politique britannique.
 James Allan Reid (1897-1978), homme politique canadien de Colombie-Britannique